Esko est un patronyme, prénom masculin finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Mikko Esko (né en 1978), joueur finlandais de volley-ball

Prénom
Esko Aho (né en 1954), homme d'État finlandais
Esko Järvinen (1907-1976), sauteur à ski finlandais
Esko Karhunen (1928-2016), joueur finlandais de basket-ball
Esko Lähtevänoja (né en 1953), fondeur finlandais
Esko Luostarinen (né en 1935), joueur finlandais de hockey sur glace
Esko Männikkö (né en 1959), photographe finlandais
Esko Marttinen (né en 1943), biathlète finlandais
Esko Niemi (1934-2013), joueur finlandais de hockey sur glace
Esko Rautionaho (né en 1950), sauteur à ski finlandais
Esko Rechardt (né en 1958), skipper finlandais
Esko Rekola (1919-2014), juriste et ministre finlandais
Esko Rekomaa (1932-1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Esko Saira (né en 1938), biathlète finlandais
Esko Seppänen (né en 1946), homme politique finlandais
Esko Tie (1928-2002), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1951), astronome et écrivain finlandais

Toponyme

, communauté du Minnesota

Autres 
Esko, société d'arts graphiques belge
Esko, système de transport en commun de Prague, Tchéquie

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais